Et ta sœur est le titre d'au moins trois films français :
 Et ta sœur d'Henri Lepage (1951) ;
 Et ta sœur de Maurice Delbez (1958) ;
 Et ta sœur de Marion Vernoux (2016).